De Grand Prix-wegrace van Spanje 2002 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 5 mei 2002 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP
Garry McCoy en Jeremy McWilliams kregen allebei 5 seconden straftijd omdat zij inhaalden terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid. Max Biaggi werd gediskwalificeerd nadat hij een stop-and-go-penalty negeerde die hij kreeg na het maken van een valse start.

250 cc

125 cc
Manuel Poggiali werd gediskwalificeerd vanwege gevaarlijk rijgedrag.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Spanje